Glaribraya es un género de plantas fanerógamas de la familia Brassicaceae. Comprende una única especie. 

Es considerado un sinónimo del género Eutrema R. Br.

Especies

Referencias

Eutremeae